

Мислакув — село в гміні Марциновіце Свідницького повіту Нижньосілезького воєводства
 Мислакув — село в гміні Неборув Ловицького повіту Лодзинського воєводства